Pearl River steht für:

 Pearl River (Lake Borgne), Fluss zum Golf von Mexiko, Vereinigte Staaten 
 Pearl River County, County im Bundesstaat Mississippi, Vereinigte Staaten 
 Pearl River Piano Group, chinesischer Hersteller von Flügeln und Klavieren

Pearl River ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pearl River (Louisiana)
 Pearl River (Mississippi)
 Pearl River (New York)

Siehe auch:
 Perlfluss (Zhu Jiang), Ästuar in der Provinz Guangdong, China